Forevermore (álbum de David Archuleta)
Forevermore (álbum de Whitesnake)
Forevermore (telenovela)

Desambiguação